Locus (lugar en latín) puede hacer referencia a:

En ciencias
 Locus, en biología, una posición fija en un cromosoma.
 Lugar geométrico, en matemática, conjunto de puntos que satisfacen ciertas propiedades.
 Locus, un término de psicología.
 Locus typicus, la localización geológica (o localización típica, latín: locus typicus) refiere al sitio de donde proviene una muestra de roca, fósil o mineral al recibir su primera descripción científica. Por extensión, se aplica también a especies botánicas.
 Locus coeruleus, una región anatómica.

Cultura
 Locus Magazine, una revista dedicada a la literatura de ciencia ficción:
 Premio Locus, un premio a la mejor novela de ciencia ficción del año, otorgado por la revista homónima.
 Encuesta Locus, organizada de forma regular por la revista homónima.
 Locus amoenus, un término literario.
 Locus Amenus, cantante de rap madrileño, miembro del dúo Kie.